Ralph George Algernon Percy, 12. Hertug af Northumberland, (født 16. November 1956), kendt som Lord Ralph Percy indtil 1995, er en engelsk hereditary peer og godsejer, og nuværende leder af Huset Percy.

Biografi 
Ralph Percy blev født som den anden søn (og en af syv børn) af Hugh Percy, 10. Hertug af Northumberland og hans kone, Elizabeth Montagu Douglas Scott, datter af Walter Montagu Douglas Scott, den 8. Duke of Buccleuch og Queensberry.

Han gik på Eton College, og studerede historie ved University of Oxford, og derefter godsforvaltning på Reading University. Han arbejdede på Arundel Castle's godsforvaltningskontor i syv år, før han flyttede tilbage til Northumberland, for at administrere Alnwick-ejendommen for sin ældste bror Henry Percy, 11. Hertug af Northumberland.

Han arvede hertugdømmet Northumberland i 1995 efter døden af hans ældre bror den 11. hertug, der havde ingen børn. Han overtog derfor også hertugen af Northumberland's plads i House of Lords indtil vedtagelsen af House of Lords Act 1999, der endte hereditary peer's ret til at sidde i overhuset.

Hertugen assistere i godsforvaltningen af 'Northumberland Estates' (Virksomheden, som ejer de hertugelige aktiver) som har mange datterselskaber og tilknyttede fonde, der tilsammen ejer jord og godser i Northumberland, Skotland og i mindre grad London, Surrey og Tyneside.  Ralph Percy var rangeret som nummer 178 i Sunday Times Rich sidste liste, med en anslået rigdom på 370 millioner pund (ca. 3.078.400.000 dkk). Han er ejer af Alnwick Castle, familie-godset, samt Warkworth slot og Prudhoe Castle i Northumberland; Syon House og Syon Park i London; Hulne Park og Hulne Priory på Alnwick; Albury Park i Surrey, og andre fredede bygninger såsom Brizlee tårnet. 'Northumberland Estates' forvalter omkring 132,200 acres (ca. 53.500 hektar).

Ralph Percy arvede hertugdømmet Northumberland efter døden af hans storebror i 1995. Samt håndteringen af de mere traditionelle ejendomsforretninger landbrug, skovbrug og mineraler, har hertugen også ført tilsyn med udvidelsen af deres portefølje, som omfatter planlægning og udvikling og kommerciel ejendomsret. Med hans hertuginde, Jane, har de udviklet Alnwick Castle til en betydelig turistattraktion mens Hertuginden har være hjernen bag skabelsen af en renæssance have i The Alnwick Garden.

Ægteskab og børn 
Ralph Percy giftede sig med Jane Richard den 21. Juli 1979 i Traquair sognekirke. De har fire børn:

 Lady Katie Percy (født 23. juni 1982), en bøssemager, gift med Patrick Valentine siden 26 februar 2011. Parret separeret i 2013 og har ingen børn.
 George Percy, Jarl Percy (født 4. maj 1984), direktør for energiselskab Cluff Geothermal sammen med Professor Paul Younger. Han er den retmæssige arving til hertugdømmet Northumberland.
 Lady Melissa Percy (født 20. maj 1987), en tennisspiller, giftede sig med Thomas van Straubenzee den 22. juni 2013. Han er en ejendomsmægler og skolekammerat med Prins William og Harry, 22 juni 2013. Thomas er fadder til prinsesse Charlotte af Cambridge. Parret blev skilt i 2016 og har ingen børn.
 Lord Max Percy (b. 26 maj 1990), gift med prinsesse Nora af Oettingen-Spielberg den 15. juli 2017.

Slægtninge 

 En af hans niecer, Lucy Cuthbert, er gift med den Saudiske prins Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud.
 Hans fætter på hans moders side er Richard Scott, 10 hertug af Buccleuch.

Titler og titulering 

 16 November 1956 - 31 Oktober 1995: Lord Ralph Percy
 31 Oktober 1995 – Nu: Hans Nåde Hertugen af Northumberland

De ovenstående titler er hertugens titulerings-titler, men hertugerne af Northumberland har i alt 8 titler, de er:

 12. Hertug af Northumberland
 13. Jarl af Northumberland
 12. Jarl Percy
 9. Jarl af Beverley
 11. Baron Percy
 13. Baron Warkworth, af Warkworth Castle i Grevskabet Northumberland
 10. Baron Lovaine, af Alnwick i Grevskabet Northumberland
 15. Baronet, tituleret "af Stanwick"

Anetavle

Referencer 

Hertuger fra Storbritannien